Lakefield steht für:

 Intel Lakefield-Mikroarchitektur, ein Mikroprozessor-Design
 Lakefield (Ontario), Ort im Peterborough County, Ontario, Kanada
 Lakefield (Queensland), Ort in Queensland, Australien
 Lakefield (Südafrika), Ort in der Provinz Gauteng, Südafrika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lakefield (Louisiana)
 Lakefield (Michigan)
 Lakefield (Minnesota), im Jackson County
 Lakefield (Wisconsin), im Ozaukee County

Siehe auch:
Lakefield-Nationalpark